Морфология каталанского языка имеет много общего с морфологией большинства других романских языков. Каталанский язык является синтетическим и флективным

Артикль и существительное 
Существительное в каталанском языке может быть мужского или женского рода, употребляться во множественном или единственном числе : el / un llibre — книга (муж. род, единственное число), els / uns llibres — книги (муж. род, множественное число), la /una taula — стол (жен. род, единственное число), les / unes taules — столы (жен. род, множественное число). Показателем рода / числа выступает артикль и окончание существительного.

Существительные женского рода в единственном числе часто имеют окончание -a, хотя из этого правила есть многочисленные исключения. Существительные с окончанием -ció, -iva и -essa всегда женского рода. Слова с окончанием -iu всегда мужского рода.

Показателем множественного числа является окончание -s для обоих родов. Те существительные, которые в единственном числе заканчиваются на -s, имеют такую же форму множественного числа: la pols / les pols, la tos / les tos

Артикли имеют следующие формы:

Определённый артикль

Неопределённый артикль

Артикль «салат»

На побережье Коста-Бравы и на Балеарских островах параллельно со стандартной формой определённого артикля употребляется другая форма, которая называется «salat» (это название состоит из стандартной формы определённого артикля женского рода единственного числа la и его местной формы sa)

Прилагательное 
Прилагательные в каталанском языке изменяется по родам (мужской / женский) и числам (единственное / множественное). Прилагательные делятся на три группы:

 имеющие четыре формы — например, «белый»: муж. род, единственное число: blanc, жен. род, единственное число: blanca, муж. род, множественное число: blancs, жен. род, множественное число: blanques
 имеющие три формы — например, «счастливый»: единственное число: feliç, муж. род, множественное число: feliços, жен. род, множественное число: felices
 имеющие две формы — например, «отличный» (в значении «то, что отличается»): единственное число: diferent, множественное: diferents

Следует отметить, что большинство прилагательных имеет формы мужского и женского рода (синий / синяя — blau / blava), однако прилагательные, образованные от существительных, имеют только одну форму для обоих родов (например, розовый / розовая — rosa, коричневый / коричневая — marró)

Если изменяемые прилагательные сопровождаются наречиями, прилагательные и наречия по родам не изменяются (например, синие штаны — uns pantalons blaus, светло-синие штаны — uns pantalons blau clar).

Как во французском языке и испанском языках, прилагательное чаще всего ставится после существительного (например, Камп Ноу — «Новый стадион», название одного из стадионов Барселоны — Camp Nou)

Правила образования формы множественного числа 
 Во множественном числе существительные и прилагательные принимают окончания -s без исключений. В большинстве случаев -s присоединяется к форме единственного числа: например, roure, roures; fort, forts
 Слова, оканчивающиеся в единственном числе на безударный -a, меняют -a на -e и добавляют обязательное окончание -s. В некоторых словах происходят дополнительные изменения при формировании формы множественного числа:
 замена ç на c: balança, balances; dolça, dolces
 замена c на qu: cuca, cuques; seca, seques
 замена cu на qü: pascua, pasqües; iniqua, iniqües
 замена j на g: platja, platges; roja roges
 замена g на gu: vaga, vagues; groga, grogues
 замена gu на gü: llengua, llengües; ambigua, ambigües
 Некоторые слова имеют две формы множественного числа с окончанием -s или с окончанием -ns (ases или àsens, coves или còvens, freixes или fréixens, homes или hòmens, joves или jóvens, marges или màrgens, orfes или òrfens, raves или ràvens, termes или térmens, verges или vèrgens)
 Слова, которые в единственном числе заканчиваются на гласный под ударением, во множественном числе окончания получают -ns: cantó, cantons; ple, plens
 Слова, которые в единственном числе заканчиваются на гласный под ударением, но были заимствованы не из латыни, принимают окончания -s: sofà — sofàs, cafè — cafès и т. п.
 Существительные и прилагательные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -s, -ç, -x и имеют ударение на последнем слоге, во множественном числе принимают окончание -os. Некоторые слова, которые в единственном числе заканчиваются на -s, во множественном числе принимают окончание -ssos: gas, gasos; gos, gossos; braç, braços; reflex, reflexos; gris grisos, однако espès, espessos т. д. Из этого правила есть многочисленные исключения
 Существительные и прилагательные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -sc, -st, -xt и имеют ударение на последнем слоге, во множественном числе принимают окончания -os или -s: bosc, boscos или boscs; impost, imposts или impostos; text, texts или textos. Слова post и host женского рода, и во множественном числе принимают окончание -s или -es: posts или postes
 Некоторые существительные и прилагательные мужского рода, которые в единственном числе заканчиваются на -ig, могут иметь следующие окончания во множественном числе: faig: faigs или fajos; passeig: passeigs или passejos; desig: desigs или desitjos. Некоторые слова этой группы во множественном числе имеют только окончание -s: raig — raigs (например,, raigs x — «рентгеновское излучение», raigs ultraviolats — «ультрафиолетовые лучи»)

Местоимение

Личные (сильные) местоимения 

Личные местоимения обычно используются с глаголом только для того, чтобы подчеркнуть, кто именно делает то или иное действие. После предлогов в первом лице единственного числа вместо jo употребляется mi: amb mi — «со мной».

Местоимении «Вы» (уважительное обращение к одному лицу) соответствует каталанскому местоимению vostè, во множественном числе — vostès. С этим местоимением глагол употребляется в 3-м лице

Слабые местоимения

Глагол 
 См. дополнительную информацию о спряжения глаголов в Викисловаре на странице Catalan conjugation ,

Правильные глаголы 
В каталанском языке есть три спряжения (для правильных глаголов)

Вспомогательные глаголы

Числительное 
 См. список числительных в Викиучебнике на странице Numerals in Catalan language ,

Наречие 
 См. перевод избранных наречий в Викисловаре в категории Catalan adverbs. ,

Служебные части речи 
 См. категорию Catalan interjections в Викисловаре ,  Примечания 

 Литература 
 Бигвава И. О., Харшиладзе М. А''. Учебник каталанского языка: Начальный курс. — М.: Изд-во МГУ, 2002. — 238 с.

Ссылки 
  Грамматика каталанского языка

Каталанский язык
Морфология по языкам